Городок () — деревня в составе Буйничского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь. Расположена на южной окраине Могилёва на берегу Днепра.

История 
Деревня основана в начале 1920-х годов переселенцами из соседних деревень. В 1930-х годах был организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны с июля 1941 года по 27 июня 1944 года оккупирована немецкими войсками. В 1990 году Городок насчитывал 82 хозяйства и 292 жителя, относился к учебному хозяйству СПТУ № 1 имени К. П. Орловского (центр в деревне Буйничи).

На западной окраине деревни сохранилось древнее городище.

См. также 
 Буйничский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць / У. Д. Будзько і інш. — Мн.: БелЭн, 2009. — 591 с. ISBN 978-985-11-0440-2.

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 

Населённые пункты Могилёвского района